Cocked & Loaded — второй студийный альбом американской хард-рок группы L.A. Guns. Записан в голливудских студиях One on One, Music Grinder и Conway Recording. Продюсерами выступили Дуэйн Барон, Джон Пёрделл, . Альбом выпущен 22 августа 1989 года фирмой Vertigo Records. Это первый альбом, в записи которого принял участие барабанщик Стив Райли, который присоединился к группе после записи первого альбома L.A. Guns. Песни «Rip and Tear», «Never Enough», «The Ballad of Jayne», «I Wanna Be Your Man» и «Malaria» были также выпущены в качестве синглов.

На волне успеха своего первого одноимённого альбома 1988 года, L.A. Guns быстро преступили к записи следующей пластинки в 1989 году. В записи материала принимали участие все пятеро участников группы, песня «Never Enough» была написана авторским дуэтом  и . Четыре песни позже были перезаписаны в 1999 году для сборника  в классическом составе, а материал альбома полностью был перезаписан для альбома .

После выхода, альбом Cocked & Loaded достиг 38 позиции в чате Billboard 200 и был сертифицирован как золотой в 1990 году.
Песни «Rip and Tear» и «The Ballad of Jayne» добрались до 50 и 33 мест в the Billboard Mainstream Rock и Billboard Hot 100 чартах соответственно. Альбом получил хорошие отзывы критиков и музыкальных журналистов, которые отмечали творческий рост и развитие группы по сравнению с предыдущим альбомом.

Список композиций

Участники записи 

L.A. Guns
 Фил Льюис — вокал
 Трэйси Ганз — соло-гитара
  — ритм-гитара, клавишные, бэк-вокал
  — бас, гармоника, бэк-вокал
  — ударные (песня 12)

приглашённые музыканты
  — бэк-вокал
  — бэк-вокал

технический персонал
 Дуэйн Барон — музыкальный продюсер, звукорежиссёр
 Джон Пёрделл — музыкальный продюсер, звукорежиссёр
  — музыкальный продюсер
 Майк Таччи — ассистент звукорежиссёра
 Лоуренс Этан — ассистент звукорежиссёра
 Марни Райли — ассистент звукорежиссёра
 Гэри Вагнер — ассистент звукорежиссёра
 Роберт Харт — ассистент звукорежиссёра
  — мастеринг
дизайн упаковки
 Майкл Бэйс — арт-директор
 Майкл Клотц — дизайн
 Наусика Лукакос — дизайн
 Максин Миллер — иллюстрация лицевой стороны обложки
 Джефф Катц — фотограф

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы глэм-рока